Нитроэтан — органическое вещество, маслянистая жидкость.

Получение 
В промышленности нитроэтан получают нитрованием пропана азотной кислотой в газовой фазе при атмосферном давлении и температуре 390—480 ℃. Благодаря пиролизу углеводородных радикалов происходит образование нитроалканов с числом атомов меньшим, чем у исходного пропана. Полученная смесь содержит 1-нитропропан, 2-нитропропан, нитроэтан и нитрометан. Кроме того образуются продукты окисления углеводорода и нитроалканов. Разделение смеси осуществляется фракционной перегонкой.

В лабораторных условиях нитроэтан можно получать реакцией бромэтана с нитритом натрия в диметилформамиде

Применение 
Нитроэтан используется в органическом синтезе и в качестве растворителя.

Правовой статус 
Постановлением правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года № 328 внесён в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в концентрации 40 процентов или более.

Примечания

Литература 
 
 

Нитросоединения
Жидкие взрывчатые вещества
Прекурсоры, оборот которых ограничен в РФ (Список IV)